Ел Органо има више значења:

 Ел Органо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Органо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Органо (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Органо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Органо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Органо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Органо (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Органо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Органо (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Органо (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Органо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Органо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Органо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Органо (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Органо (Тонајан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику